Вонетта Флауэрс (, урождённая Вонетта Джеффри (), 29 октября 1973, Бирмингем) — американская бобслеистка, выступавшая за сборную США в середине 2000-х годов.

Во время учёбы в университете занималась спринтом и прыжками в длину, пыталась пробиться в олимпийскую команду США и попасть на летние Олимпийские игры, но неудачно. После нескольких попыток Флауэрс переключилась на бобслей и практически сразу возымела успех в качестве тормозящей. На зимних Олимпийских играх 2002 года выступала в двойке вместе с Джилл Баккен и удостоилась золотой медали, став первой чернокожей спортсменкой в истории зимних Олимпиад, получившей золото. После Солт-Лейк-Сити Флауэрс родила двоих близнецов и на некоторое время взяла перерыв в спортивной карьере, вернувшись к соревнованиям только в 2003 году. С этого момента выступала совместно с Джин Фрэм, в 2006 году поехала с ней на Олимпиаду в Турин, но в итоге заняла лишь шестое место.

Флауэрс имеет бронзовую медаль за чемпионат мира 2004 года в Кёнигзее. Завершила карьеру в 2006 году, после зимней Олимпиады.

Ссылки 
 Результаты соревнований в женской двойке за 2006 год
 Олимпийские медалисты по бобслею в женской двойке 
 Медалисты Чемпионата мира по бобслею в женской двойке
 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте Олимпийского комитета США

Бобслеисты США
Олимпийские чемпионы по бобслею
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Выпускники Алабамского университета в Бирмингеме